Сезон 1997 стал для ЦСКА 6-м в Чемпионате России по футболу. В межсезонье обострился конфликт между руководством и "большим" ЦСКА. Команда раскололась на две: одна под руководством президента и тренера ФК ЦСКА Александра Тарханова, а другая, «альтернативная», которую возглавил Павел Садырин. В первой сохранился основной состав минувшего сезона, у Садырина — в основном дублеры и футболисты молодежных команд.

За месяц до начала сезона Тарханов соглашается возглавить лужниковское «Торпедо» и забирает с собой многих лидеров ЦСКА: Машкарина, Бушманова, Хохлова, Леонидаса и т.д. Команда снова стала единой, но уже под руководством старого нового тренера Садырина.

Под его руководством обновленная команда выступила ужасно: 12-е место в чемпионате, вылет на ранней стадии кубка страны.

Чемпионом России стал в пятый и во второй раз подряд московский Спартак.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Примечание. С «КАМАЗа-Чаллы» по ходу второго круга чемпионата было снято 6 очков за несвоевременные расчёты с «Балтикой» по переходу футболиста Шуканова.

Кубок России 1996/97

1/16 финала

1/8 финала

Кубок России 1997/98

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала состоялся в 1998 году

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1997
ЦСКА
ЦСКА